

Astronomia
 4758 Hermitage – asteroide della fascia principale

Cinema
 Hermitage – film del 1968 diretto da Carmelo Bene

Geografia
Regno Unito
 Hermitage – parrocchia civile del Berkshire (Inghilterra)
 Hermitage – parrocchia civile del Dorset (Inghilterra)
Stati Uniti d'America
 Hermitage – città della Contea di Bradley (Arkansas)
 Hermitage – città della Contea di Hickory (Missouri)
 Hermitage – città della Contea di Mercer (Pennsylvania)

Musei
 Ermitage – museo di San Pietroburgo

Musica 

 Hermitage – album del 2021 dei Moonspell

Pagine correlate
Ermitage (disambigua)